Il doppio del Busan Open Challenger Tennis 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Pierre-Ludovic Duclos e Yang Tsung-hua.

Rameez Junaid e Alexander Peya hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Duclos e Yang.

Teste di serie

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Rameez Junaid /  Alexander Peya (campioni)

 Pierre-Ludovic Duclos /  Yang Tsung-hua (finale) 
 Sadik Kadir /  Purav Raja (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

Busan Open Challenger Tennis 2010